

Anno 
 1860 – (MDCCCLX in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1860 a.C.
 Anni 1860 – decennio che comprende gli anni dal 1860 al 1869 inclusi 
 Anni 1860 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1869 a.C. al 1860 a.C. inclusi.

Matematica 
 1860 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1860 Barbarossa – asteroide della fascia principale del sistema solare

Cinema 
 1860 (film) – 1860 I Mille di Garibaldi è un film del 1934, diretto da Alessandro Blasetti